Super-herói
Ou ainda:
Superhero Movie - comédia de 2008, lançada no Brasil como Super-Herói: O Filme
Super-Heróis Disney - personagens tradicionais da Disney que possuem identidade de super-heróis
Legião dos Super-Heróis - grupo de personagens da DC Comics
Mundo dos Super-Heróis - revista brasileira sobre quadrinhos

Desambiguação